Sympistis kolthoffi är en fjärilsart som beskrevs av Aurivillius 1890. Sympistis kolthoffi ingår i släktet Sympistis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
kolthoffi